Носовые гла́сные — гласные, при артикуляции которых воздух идёт не только через ротовую полость, но и через носовую. Образуются при опущенном мягком нёбе, в результате чего полость носа действует как дополнительный резонатор. Противопоставлены ртовым (оральным, чистым, простым) гласным, образующимся при поднятом мягком нёбе, что исключает участие полости носа в их артикуляции.

Примеры 
Наиболее ярким примером является французский язык, где присутствуют четыре носовые гласные: «ɛ̃» носовое, «ɑ̃» носовое, «ɔ̃» носовое и «œ̃» носовое.

Когда-то носовые гласные были и в славянских языках. Так, например, в старославянском языке они обозначались специальными буквами — юсами ѫ (о носовое) и ѧ (э носовое). Кроме того, носовые гласные сохранили только лехитские языки. Отличительная особенность польской артикуляции носовых — запаздывание носового призвука относительно основного звука, в то время как во французском они произносятся одновременно.

Носовые гласные в вокализме языков мира 
 Африкаанс
 Бежтинский язык
 Полабский язык
 Польский язык
 Кашубский язык
 Португальский язык
 Старославянский язык
 Тайваньский язык
 Французский язык
 Фризский язык

См. также 
 Назализация
 Возникновение носовых гласных в праславянском языке

Примечания 

Гласные